O Torneio José Ermirio de Moraes Filho foi um campeonato de futebol amistoso organizado e realizado pela Federação Paulista de Futebol para manter em atividade algumas equipes da primeira divisão do paulista após o final da mesma.

A forma de disputa foi todos contra todos em turno e returno, sendo o campeão decidido através de pontos corridos.

Campeões 

 
Competições de futebol de São Paulo
Torneios amistosos do Brasil entre clubes de futebol